Максвил има више значења:
 Максвил (Монтана)
 Максвил (Канзас)